Företaget Elfa grundades 1945 och delades 1951 upp i:
 ELFA AB – ett svenskt företag som distribuerar elektronikkomponenter.
 Elfa International AB –  moderbolag i Elfa-koncernen, ett företag inom området måttanpassad förvaring.